Чемпионка прошлого года — Анастасия Павлюченкова — защищала свой титул, но проиграла в четвертьфинале.

14-й номер посева — Аранча Рус — чемпионка турнира.

Посев 
{|
|
  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
  Ксения Лыкина (Третий раунд)
  Никола Хофманова (Второй раунд)
  Мэдисон Бренгл (Третий раунд)
  Бояна Йовановски (Четвертьфинал)
  Синди Шала (Первый раунд)
  Ноппаван Летчивакан (Третий раунд)
  Катажина Питер (Третий раунд)
|
<ol start="9">
 Саша Джонс ''(Второй раунд)
 Симона Халеп ''(Полуфинал)
 Чжоу Имяо ''(Полуфинал)
 Чжан Кайчжэнь ''(Второй раунд)
 Джада Кёртис ''(Второй раунд)
 '''Аранча Рус (Титул)
 Тайра Кальдервуд ''(Второй раунд)
 Ребекка Марино ''(Второй раунд)
|}

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия